Wilhelm von Sachsen-Weimar ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Sachsen-Weimar (1598–1662), Herzog von Sachsen-Weimar, siehe Wilhelm (Sachsen-Weimar)
 Wilhelm Ernst (von Sachsen-Weimar) (1662–1728), Herzog von Sachsen-Weimar, siehe Wilhelm Ernst (Sachsen-Weimar)